Bárrio puede hacer referencia a:

Bárrio, freguesia portuguesa del municipio de Alcobaça.
Bárrio, freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Lima.

gl:Barrio